Guardensi – abitanti di Guarda Veneta
Guardensi – abitanti di Guardo